Velocista (atletica leggera), atleta che predilige le gare di breve distanza.
 Velocista (ciclismo), ciclista che predilige gli sprint.